Marye ist der Familienname folgender Personen:

 John Lawrence Marye (1823–1902), US-amerikanischer Politiker
 Simone Marye (1890–1961), französische Künstlerin der Art Brut